Kuunnguaq bezeichnet:
 Kuunnguaq (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, Inussulik), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Niaqornaarsuk), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Ammassivik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, Avalleq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, Saqqap Kangerluarsua), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Sarfannguit), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, Drygalski Halvø, nördlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, Drygalski Halvø, südlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Illorsuit), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Nuugaatsiaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuunnguaq (Fluss, bei Qaarsut), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland